

Ітатка — присілок, Асінівський район, Томська область
 Ітатка — село, Томський район, Томська область